Лоде Альфонс Ваутерс (, 27 мая 1929, Клейн-Ворст, Антверпен, Бельгия — 25 марта 2014, Гел, Антверпен, Бельгия) — бельгийский шоссейный велогонщик, чемпион и бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Спортивная карьера 

В 1948 г. стал чемпионом Бельгии среди любителей в шоссейной гонке и также выиграл этап велогонки Тур Лимбурга. На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) победил в командной шоссейной гонке и стал бронзовым призёром в групповой гонке. При этом подсчет результата в командной шоссейной гонке занял определенное время и бельгийцы покинули Лондон, так и не дождавшись подведения итогов соревнований. Свою золотую медаль гонщик получил лишь в 2010 г.

Оставаясь в последующие два года в любительском спорте, в 1949 г. выиграл гонку в Нидерландах, а в 1950 г. завершил Тур Лимбурга на втором месте. В мае 1951 г. начал свою профессиональную карьеру в команде Alcyon–Dunlop, выиграв две гонки. В следующем сезоне победил ещё трижды и выиграл стартовый этап Dwars door Vlaanderen, заняв в общем зачете третью позицию. В том же году он стал 11-м в гонке Флеш Валонь и 10-м — в Гент — Вевельгем.

В 1953 г. завершил свою спортивную карьеру вследствие тяжелой травмы руки.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/wo/lode-wouters-1.html 
 http://www.gva.be/sport/wielrennen/aid1560196/ex-wielrenner-en-olympisch-medaillewinnaar-louis-wouters-overleden.aspx

Велогонщики Бельгии
Олимпийские чемпионы от Бельгии
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1948 года